Раднице (, ) — город на западе центральной части Чешской Республики, в районе Рокицани Пльзенского края.

История 
Первые письменные упоминания о населённом пункте относятся к 1336 году. В XIX веке близ Раднице были найдены залежи каменного угля, что способствовало развитию местной экономики. К XX году запасы угля были исчерпаны.

География 
Высота города над уровнем моря — 426 м. Расположен примерно в 20 км к северо-востоку от города Пльзень.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт города 

 

Города Пльзенского края